Пётр Петро́вич Сухоно́сов (7 июля 1929 — 1999?) — священник Русской Православной Церкви, настоятель церкви Покровской церкви в станице Орджоникидзевская (Ингушетия).

Похищен террористами в 1999 году в церкви, в которой служил более 40 лет, и принял мученическую смерть.

Биография 
Родился 7 июля 1929 года в селе Винодельном Северо-Кавказского края.

В 1948 году Петр Сухоносов поступил в Ставропольскую духовную семинарию, а в 1952 году успешно окончил её. После рукоположения служил в Андреевском храме г. Ставрополя, затем с 1954 по 1959 в селе Малые Ягуры и одновременно в соседнем селе Камбулат.

В 1959 году отец Петр Сухоносов переведен на службу в село Дивное, а затем в Рагули.

В 1960 году отец Петр Сухоносов был направлен за пределы Ставрополья, настоятелем храма в станицу Орджоникидзевскую (бывш. Слепцовскую). В этой станице батюшка останется до своей мученической смерти.

С весны 1994 года он назначается благочинным православных церквей Ингушетии.

Во время Первой чеченской войны 1994-96 годов российские военные обращались с просьбой к отцу Петру приехать в расположение дислоцированных на границе с Чечнёй подразделений и блокпостов, чтобы окрестить молодых солдат и отслужить молебен о спасении. Эти поездки священника к военным вызывали недовольство среди чеченцев.

В 1998 году протоиерей Петр Сухоносов награждён орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени.

Первая попытка похищения 

Летом 1997 года была совершена первая попытка похищения отца Петра. Его спасла девушка, которая вцепилась в него обеими руками и закричала. Тут же прибежали два прихожанина и стали вытаскивать отца Петра из машины, куда его почти затолкали похитители. На крик из соседних дворов выручать из беды «русского муллу» выскочили женщины-ингушки и отца Петра удалось отбить.

Автор стихотворений. В журнале «Нескучный сад» Пётр Сухоносов назван «одним из самых известных и чтимых священников нашего времени».

Похищение и мученическая смерть 
28 марта 1999 года протоиерей Пётр Сухоносов на глазах у прихожан был похищен неизвестными вооружёнными людьми из храма. Неподалёку от административной границы с Чечнёй около села Серноводского между преступниками и сотрудниками милиции завязалась перестрелка. Похитители бросили машину и вместе с похищенным скрылись на территории Чечни. Накануне, 27 марта из церкви станицы Ассиновская в Чечне был захвачен и увезен протоиерей Петр Макаров. 7 апреля был похищен третий священник — о. Сергий Потапов. Впоследствии в результате спецоперации российских спецслужб о. Петр Макаров и о. Сергий Потапов были освобождены.

О судьбе отца Петра длительное время не было ничего известно. Только через полгода по телевидению был показан сюжет, снятый в подвале, по всей видимости похитителями, где в замученном пытками обнажённом человеке был опознан отец Петр Сухоносов. Тела отца Петра так и не нашли, обстоятельства его смерти не известны. По мнению правоохранительных органов и церковных иерархов, его давно нет в живых.

В конце 2000 года по благословению митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона был совершён чин погребения протоиерея Петра Сухоносова, символическое захоронение отца Петра состоялось в церкви села Рагули.

Семьи у Петра Сухоносова не было — он был целибатным священником.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Передача «Жди меня» от 15.04.2002 (Первый канал ОГТ). http://poisk.vid.ru
 Кавказский мученик протоиерей Петр // Газета «Летушино».
 Материалы СМИ: «Мои косточки птицы разнесут…» Протоиерей Петр Сухоносов предвидел, что будет замучен чеченскими бандитами" // Интерфакс, 2006-11-16.

Священники Русской православной церкви
Убитые в России
Заложники
Выпускники Ставропольской духовной семинарии
Люди, которые были похищены и убиты